

Праздники и памятные дни 
См. также: :Категория:Праздники 9 июля

Национальные 
  — День сотрудников органов дипломатической службы.
  — День независимости.
  — День работников водного хозяйства.
  — День Хасана II.
  — День жертв.
  — День независимости.

Религиозные 
  Православие
 Празднование в честь Тихвинской иконы Божией Матери;
 память преподобного Давида Солунского (ок. 540);
 память святителя Дионисия, архиепископа Суздальского (1385);
 обретение мощей преподобного Тихона Луховского, Костромского чудотворца (1569);
 перенесение мощей преподобного Нила Столобенского (1995);
 память преподобного Иоанна, епископа Готфского (790);
 память священномученика Георгия Степанюка, пресвитера (1918).
 празднования в честь икон Божией Матери:
 «Одигитрия» Седмиезерная (XVII в.),
 Лиддская (Римская) (I в.),
 Нямецкая (1399).

Именины 
 Католические: Вероника, Зенон.
 Православные: Давид, Дионисий (Денис), Иван, Тихон, Павел.

События 
См. также: :Категория:События 9 июля

До XX века 
 1357 — король Карл IV заложил в Праге Карлов мост через Влтаву.
 1558 — Женева стала независимой от Швейцарии.
 1686 — семь европейских государств создали Аугсбургскую лигу с целью остановить экспансию Франции в Западной Европе.
 1722 — купцами Затрапезными основано одно из первых в России совместных предприятий — Ярославская мануфактура (ныне — Ярославский комбинат технических тканей).
 1762 — свержение Петра III в пользу его супруги, Екатерины II.
 1788 — Коннектикут стал пятым штатом США.
 1816 — Аргентина объявила независимость от Испании.
 1864 — в сражении на Монокаси генерал Конфедерации Джубал Эрли победил федерального генерала Уоллеса.
 1877 — в Уимблдоне стартовал первый чемпионат по теннису, который провёл Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета.
 1886 — Хунчунское соглашение в урочище Ново-Киевском об установлении границы между Россией и Китаем в районе озера Хасан.
 1887 — английский фабрикант бумаги Джон Дикинсон () на ежегодной встрече производителей бумаги представил на торжественном обеде первые бумажные салфетки.
 1900 — королева Виктория дала своё одобрение Закону об образовании Австралийской федерации, на основании которого создано новое государство Федерация Австралии (с 1 января 1901 года).

XX век 
  — Николай II распустил Государственную думу I созыва.
 
 В Петербурге заложен городской училищный Дом им. Петра Великого (ныне — здание Нахимовского училища).
 В Петербурге заложен мост Петра Великого (ныне — Большеохтинский).
  — началась Алашкертская операция левого крыла русской Кавказской армии

  — «Великое крушение поезда» — крупнейшая железнодорожная катастрофа в США.
  — 208 голосами против 115 немецкий рейхстаг ратифицировал Версальский договор.
  — 18-летний Джонни Вайсмюллер установил мировой рекорд на дистанции 100 метров вольным стилем, первым в истории проплыв эту дистанцию быстрее 1 минуты (58,6 сек)
 1927 — начала выходить «Роман-газета».
 1928 — на пленуме ЦК ВКП (б) И. Сталин выдвинул тезис об обострении классовой борьбы по мере продвижения к социализму.
  — пожар на складе Fox, сгорело более 40 тыс. негативов, многие немые фильмы, снятые до 1932 года, были утрачены навсегда.
 1938 — в магазины Великобритании поступили 35 миллионов противогазов. Впервые эти средства защиты были предложены гражданскому населению.
 1941 — военная коллегия приговорила генетика Николая Вавилова к казни по обвинению в шпионаже в пользу Англии (умер в тюрьме в январе 1943 года).
 1943 — Вторая мировая война: начало операции «Хаски» (высадка союзных войск на Сицилии).
 
 Вторая мировая война: в ходе Марианско-палауской операции победой американцев над японцами завершилась битва за Сайпан.
 Советско-финская война: победой финнов завершилось сражение при Тали — Ихантала на Карельском перешейке.
 1945 — генерал Шарль де Голль предложил провести во Франции референдум для определения государственного устройства страны.
 1952 — ГДР приняла решение о строительстве социализма.
 1955 — Манифест Рассела — Эйнштейна: основано Пагуошское движение учёных за мир, разоружение и международную безопасность.
 1956 — США отказались финансировать строительство Асуанской плотины, после чего Египет обратился за помощью к СССР.
 1957 — открыт 102-й элемент таблицы Менделеева — нобелий.
 1958 — огромный оползень вызвал волну рекордной высоты (574 м), которая со скоростью 160 км/ч прокатилась по узкому, похожему на фьорд заливу Литуйя на Аляске.
 1959 — правительство Индонезии во главе с Раденом Джуандой Картавиджайя вышло в отставку, новое правительство возглавил президент Сукарно.
 1961
 В Виннипеге (Канада) открыт памятник Тарасу Шевченко.
 Греция приняла решение о присоединении к Европейскому экономическому сообществу.
 Авиапарад в Тушино.
 1964 — хит-парад Англии возглавила песня «Дом восходящего солнца» в исполнении группы The Animals.
 1967 — во время воздушного парада в Домодедово впервые широкой публике представлены советские самолёты с изменяемой стреловидностью крыла («МиГ» и «Су») и вертикального взлёта и посадки.
 1970 — в Феодосии открыт литературный музей Александра Грина.
  — спустя шесть лет и впервые со времён The Beatles на сцену вновь вышел Пол Маккартни: его группа The Wings дала свой первый концерт во французском Шатовийоне.
  — в «Ленкоме» прошла премьера мюзикла «Юнона» и «Авось».
  — катастрофа Boeing 727 в Кеннере (США), 153 погибших.
  — МОК восстановил членство Южно-Африканской Республики, исключённой ранее за проводимую в стране политику апартеида. Южноафриканские спортсмены впервые с 1960 года смогли выступить на Играх 1992 года в Барселоне.
  — принят Закон РФ «Об авторском праве и смежных правах».
  — в Чикаго прошёл последний концерт группы «The Grateful Dead». В августе умер лидер группы Джерри Гарсиа.
  — Украина подписала договор о сотрудничестве с НАТО.

XXI век 
 2002
 В Великобритании результате небрежности врачей у белой пары в клинике искусственного оплодотворения родилась темнокожая двойня. Родители считают, что сотрудники лаборатории перепутали пробирки.
 «Газпром-медиа» официально объявил о приобретении долей и долговых обязательств Владимира Гусинского в компаниях, входящих в этот медиахолдинг.
 Президент Украины Леонид Кучма подписал указ об интеграции Украины в НАТО (в развитие решения СНБО от 23 мая 2002).
 Организация Африканского Единства (ОАЕ), объединяющая 53 государства Африки, официально преобразована в Африканский союз.
 2006
 финал чемпионата мира по футболу 2006: в Берлине сборная Италии в серии пенальти обыграла сборную Франции
 Катастрофа Airbus A310 под Иркутском. Погибли 125 человек.
 2011 — Южный Судан стал независимым государством со столицей в Джубе.
  — вторжение России на Украину: ракетный удар по Часову Яру в Донецкой области, более 40 погибших.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся 9 июля

До XIX века 
 1249 — Император Камэяма (ум. 1305), 90-й правитель в истории Японии (1259—1274).
 1511 — Доротея Саксен-Лауэнбургская (ум. 1571), супруга короля Дании и Норвегии Кристиана III.
 1578 — Фердинанд II (ум. 1637), король Чехии, Венгрии, с 1619 г. император Священной Римской империи.
 1654 — Император Сатохито (ум. 1732), 112-й правитель в истории Японии (1663—1687).
 1689 — Алексис Пирон (ум. 1773), французский драматург, поэт и юрист.
 1751 — граф Николай Шереметев (ум. 1809), российский государственный деятель, коллекционер, меценат.
 1764 — Анна Радклиф (ум. 1823), английская писательница, одна из основательниц готического романа.
 1775 — Мэтью Грегори Льюис (ум. 1818), английский романист и поэт.

XIX век 
 1802 — Томас Дэвенпорт (ум. 1851), американский кузнец, изобретатель, сконструировавший первый роторный электродвигатель постоянного тока.
 1809 — Фридрих Август Квенштедт (ум. 1889), немецкий геолог и минералог.
 1819 — Элиас Хоу (ум. 1864), американский техник, предприниматель, один из изобретателей швейной машины.
 1831 — Вильгельм Гис (ум. 1904), швейцарский анатом, гистолог и эмбриолог.
 1834 — Ян Неруда (ум. 1891), писатель, поэт, крупнейший в Чехии представитель критического реализма.
 1835 — Артур Пембер (ум. 1886), спортсмен, журналист, писатель, первый президент Футбольной ассоциации Англии.
 1841 — Пётр Невежин (ум. 1919), русский драматург.
 1845 — Джордж Дарвин (ум. 1912), английский астроном, второй сын Чарльза Дарвина.
 1847 — Владимир Снегирёв (ум. 1917), русский врач, один из основоположников отечественной гинекологии.
 1850 — Иван Вазов (ум. 1921), болгарский поэт («Под игом», «Новая земля», «К пропасти» и др.).
 1858 — Франц Боас (ум. 1942), американский антрополог, лингвист, естествоиспытатель, один из основателей современной антропологии.
 1879
 Отторино Респиги (ум. 1936), итальянский композитор («Фонтаны Рима», «Пинии Рима» и др.).
 Карлус Шагас (ум. 1934), бразильский медик, впервые описавший болезнь Шагаса.

XX век 
 1901 — Барбара Картленд (ум. 2000), английская писательница, одна из наиболее плодовитых авторов XX века.
 1902 — Артемий Айвазян (ум. 1975), советский джазовый музыкант, создатель Государственного эстрадного оркестра Армении.
 1917 — Абрам Фрейдин (ум. 1982), художник-постановщик, сценограф, заслуженный артист РСФСР.
 1922 — Илья Гурин (ум. 1994), советский кинорежиссёр и сценарист.
 1924 — Муза Крепкогорская (ум. 1999), актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР.
 1927 — Ред Келли (ум. 2019), канадский хоккеист, 8-кратный обладатель Кубка Стэнли
 1929
 Мулай Хасан Алауи (ум. 1999), король Марокко (1961—1999).
 Ли Хезлвуд (ум. 2007), американский музыкант, автор песен, певец, продюсер.
 1931 — Андрей Капица (ум. 2011), советский и российский географ, геоморфолог, исследователь Антарктиды, профессор, член-корреспондент РАН.
 1932 — Дональд Рамсфелд (ум. 2021), американский политик, министр обороны США в 1975—1977 и 2001—2006 гг.
 1933
 Зинаида Кириенко (ум. 2022), актриса театра и кино, эстрадная певица, народная артистка РСФСР.
 Элем Климов (ум. 2003), советский кинорежиссёр и сценарист, народный артист России.
 1937 — Дэвид Хокни, английский художник, плакатист, дизайнер.
 1938
 Лия Ахеджакова, актриса театра и кино, народная артистка России.
 Брайан Деннехи (ум. 2020), американский актёр театра, кино и телевидения.
 1940 — Сева Новгородцев, британский журналист и радиоведущий, комментатор русской службы Би-Би-Си.
 1944 — Глен Кук, современный американский писатель-фантаст,
 1945 — Дин Кунц, американский писатель-фантаст.
 1946 — Бон Скотт (ум. 1980), музыкант, автор песен, вокалист и фронтмен австралийской группы AC/DC.
 1947
 Митч Митчелл (ум. 2008), британский барабанщик-виртуоз, участник «The Jimi Hendrix Experience».
 О. Джей Симпсон, игрок в американский футбол, актёр.
 Олег Шкловский, российский актёр театра и кино, телеведущий.
 1950 — Виктор Янукович, украинский политик и государственный деятель, президент Украины (2010—2014).
 1951 — Крис Купер, американский актёр, лауреат премий «Оскар» и «Золотой глобус».
 1953 — Лора Квинт, советская и российская пианистка, композитор-песенник.
  — Стив Коппелл, английский футболист и тренер.
 1956 — Том Хэнкс, американский актёр, кинорежиссёр, сценарист и продюсер, обладатель премий «Оскар», «Золотой глобус» и др.
 1957
 Альбина Сексова, российская певица, автор песен и художница.
 Марк Алмонд, английский певец и музыкант.
 Келли Макгиллис, американская киноактриса.
 1959 — Джим Керр, шотландский певец, композитор, солист группы «Simple Minds».
 1961 — Андрей Кагадеев, советский и российский рок-музыкант, основатель и лидер группы «НОМ».
 1962 — Алексей Плуцер-Сарно, российский филолог, лексикограф и философ, медиа-художник и идеолог арт-группы «Война».
 1964
 Джанлука Виалли (ум. 2023), итальянский футболист и тренер.
 Кортни Лав, американская актриса, певица, автор песен, солистка рок-группы «Hole», вдова Курта Кобейна.
  — Паоло Ди Канио, итальянский футболист.
 1976 — Екатерина Гусева, актриса театра и кино, певица, заслуженная артистка России.
 1978 — Дмитрий Дюжев, российский актёр театра и кино, кинорежиссёр.
  — Юлия Такшина, российская актриса театра и кино, танцовщица, фотомодель.
  — Тоби Кеббелл, английский киноактёр.
  — Дмитрий Обухов, российский хоккеист.
  — Алексей Черемисинов, российский фехтовальщик на рапирах, олимпийский чемпион (2016).
  — Герт Йыеяэр, эстонский велогонщик.
  — Митч Ларкин, австралийский пловец, многократный чемпион мира.
  — Элджей (наст. имя Алексей Константинович Узенюк), российский хип-хоп исполнитель.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие 9 июля
 1677 — Ангелус Силезиус (р. 1624), немецкий теолог, христианский мистик, поэт.
 1746 — Филипп V (р. 1683), король Испании (1700—1724 и 1724—1746).
 1850 — Баб (р. 1819), основоположник движения бабидов.
 1856 — Амедео Авогадро (р. 1776), итальянский физик и химик, открывший химическую формулу воды.
 1862 — Михаил Глушневич (р. 1797), российский астроном, директор Виленской обсерватории.
 1877 — Павел Ильенков (р. 1821), русский химик-технолог.
 1880 — Поль Брока (р. 1824), французский хирург, основоположник физической антропологии.
 1902 — Марк Антокольский (р. 1840), российский скульптор.
 1912 — Ион Лука Караджале (р. 1852), румынский писатель, драматург.
 1932 — Кинг Кэмп Жиллетт (р. 1855), американский изобретатель и первый производитель безопасных бритв.
 1942 — Михаил Климов (р. 1880), актёр театра и кино, народный артист СССР.
 1947 — Люциан Желиговский (р. 1865), польский военачальник и политический деятель.
 1957 — Александр Гедике (р. 1877), русский композитор и органист.
 1962 — Жорж Батай (р. 1897), французский писатель и философ.
 1969 — Борис Константинов (р. 1910), советский физик, академик, лауреат Ленинской и Государственной премии.
 1979 — Аксель Берг (р. 1893), советский учёный в области радиотехники и радиолокации, инженер-адмирал.
 1980 — Винисиус ди Морайс (р. 1913), бразильский поэт и автор-исполнитель, драматург, дипломат.
 1987 — Леонид Пантелеев (р. 1908), русский советский писатель.
 1990
 Рудольф Итс (р. 1928), советский этнограф, профессор, доктор исторических наук, писатель.
 Андрей Петров (р. 1919), актёр театра и кино, народный артист РСФСР.
 1996 — Сергей Курёхин (р. 1954), композитор, джазмен, рок-пианист, художник и режиссёр.
 1999 — Пётр Непорожний (р. 1910), советский учёный, министр энергетики СССР (1962—1985).
 2002 — Род Стайгер (р. 1925), американский актёр, обладатель «Оскара».
 2002 — Бруно Фрейндлих (р. 1909), актёр театра и кино, народный артист СССР, отец Алисы Фрейндлих.
 2004 — Жан Лефевр (р. 1919 или 1922), французский комедийный актёр.
 2005 — Евгений Гришин (р. 1931), советский конькобежец, четырёхкратный олимпийский чемпион.
 2013 — Антон Антонов-Овсеенко (р. 1920), советский и российский историк и писатель.
 2017 — Илья Глазунов (р. 1930), живописец, народный художник СССР.
 2018 — Питер Карингтон, 6-й барон Карингтон (р. 1919), британский государственный деятель.

Приметы 
 Давид Земляничник — земляника в лес зовёт.
 В этот день идут за ягодой, пока ещё роса не опала.
 Пчёлы вылетают из ульев за медовым сбором.
 Есть поверье, что если в этот день кто-то хочет занять денег, то для того, чтобы не отказали в займе, нужно положить траву земляники в левый карман перед тем, как идти просить.

См. также 

  — ряд топонимов в Аргентине

Примечания